McPartlin ist der Familienname folgender Personen:

 Anna McPartlin (* 1972), irische Schriftstellerin
 Anthony McPartlin, britischer Moderator
 Ryan McPartlin (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler